Zagrosgebergte, een gebergte in Iran
 Zagros (film), een Belgische film uit 2017